Хлєбовський () — польське прізвище. 

Відомі люди
 Броніслав Хлєбовський — польський історик літератури.
 Лаврентій Хлєбовський — польський поет.
 Станіслав Хлєбовський — польський художник-орієнталіст, відомий історичним живописом та батальними сценами.
 Хлебовська Лідія Мойсеївна — полковник медичної служби, заслужений лікар України (2019), учасниця російсько-української війни.
Польські прізвища